Grammatisk kommatering eller logisk-grammatisk kommatering är en metod för att sätta ut kommatecken i en mening. Enligt metoden skall kommatecken utsättas mellan satselement och syntaktiskt avgränsade satser. Under 1900-talets första hälft, och under en period därefter, lärdes den grammatiska kommateringen ut i svenska skolor. Grammatisk kommatering gäller i vissa andra språk, som danska (dock konkurrerande med ”nyt komma”, som är ett tydlighetskomma), tyska  och ryska. Språkrådet anser dock att så kallad tydlighetskommatering bör användas.

Två skrifter som innehåller grammatisk kommatering är 1734 års lag och 1917 års kyrkobibel.

Noter

Grammatik